Zehnhausen ist der Name zweier Gemeinden im Westerwaldkreis in Rheinland-Pfalz:

Zehnhausen bei Rennerod
Zehnhausen bei Wallmerod